Eisenack ist ein Orts- und ein Familienname:

Ortsname:
 Eisenack, bis 1938 Zatzkowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Czaszkowo, Ort im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Familienname:
 Alfred Eisenack (1891–1982), deutscher Paläontologe
 Klaus Eisenack, deutscher Mathematiker und Umweltökonom